Источна Србија, област која обухвата источне делове данашње Републике Србије
 Јужна и источна Србија, статистички регион који обухвата јужна и источна подручја Републике Србије
 Моравска бановина, понекад називана и Источна Србија
 Источна Србија, назив за подручје Републике Србије према концепту Велике Србије

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)
 Западна Србија (вишезначна одредница)
 Северна Србија (вишезначна одредница)
 Јужна Србија (вишезначна одредница)